Stainlein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb Eduard von Stainlein (1785–1833), bayerischer Graf und Diplomat
 Ludwig von Stainlein (1819–1867), bayerischer Graf und Komponist

Siehe auch:
 Steinlein